Премия Президента Российской Федерации — существует несколько разновидностей премий Президента России, действовавших и действующих в различные периоды времени:
 Премия Президента Российской Федерации в области образования (1996-2005)
 Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства (1996-2005) 
 Премия Президента Российской Федерации работникам образования – лауреатам конкурса «Учитель года России» (1995-2004) 
 Премия Президента Российской Федерации обучающимся в общеобразовательных учреждениях – победителям международных олимпиад по учебным предметам (вручалась 4 раза, с 2001 по 2004) 
 Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества
 Премия Президента за вклад в укрепление единства российской нации (2016)
 Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных (действующая)
 Премия Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры (действующая)
 Международная премия Президента РФ «Глобальная энергия»

Примечания

См. также 
 Награды президента Российской Федерации
 Государственная премия Российской Федерации
 :Категория:Лауреаты премии Президента Российской Федерации